Corfitz Ulfeldt kan syfta på:

* Corfitz Ulfeldt (död 1563), dansk kanik och riksråd
 Corfitz Ulfeldt (död 1614), dansk hovjunkare
 Corfitz Ulfeldt (död 1644), dansk sjöofficer
 Corfitz Ulfeldt (1606–1664)  dansk rikshovmästare